Аленкур може бити:

Аленкур (Ен), насељено место у Француској у региону Пикардија, у департману Ен (Пикардија).
Аленкур (Горња Саона), насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Горња Саона која припада префектури Лир.
Аленкур ла Кот, насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Мозел која припада префектури Шато Сален.
Аленкур (Ардени), насеље и општина у североисточној Француској у региону Шампања-Ардени, у департману Ардени која припада префектури Ретел.